Denumirea de Dălgo Pole se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dălgo Pole, un sat în comuna Kaloianovo, regiunea Plovdiv;
 Dălgo Pole, un sat în comuna Dimovo, regiunea Vidin.